Per Persson, Pehr Pehrsson och liknande namnformer kan syfta på:

Per Persson i Valnäs, riksdagsman i bondeståndet mellan åren 1865 och 1866
Pehr Pehrsson i Barkö (1818-1898), lantbrukare och riksdagsman
Pehr Persson i Ringstorp (1819-1900), biskop och riksdagsman, se Pehr Sjöbring (biskop)
Pehr Pehrsson i Höle (1825-1912) riksdagsman
Pehr Pehrsson i Norrsund (1832-1905), riksdagsman
Pehr Pehrson i Törneryd (1845-1915), riksdagsman för Blekinge län, Lantmannapartiet
Per Persson (uppfinnare) (1849-1909), mekaniker och företagare
Pehr Pehrsson i Åkarp, riksdagsman för Malmöhus län, född 1853 
Per Persson (lingvist), (1857-1929), språkforskare
Per Johan Persson (1867-1941) riksdagsman Persson i Tofta för Hallands län
Per Pehrsson (1867-1953) präst och riksdagsman för Göteborg
Per Persson i Trången (1869-1955) riksdagsman för Jämtlands län, Bondeförbundet
Per Persson i Norrby (1884-1969), riksdagsman för Gävleborgs län, Centerpartiet
Per Persson i Undersvik (1889-1966), riksdagsman för Gävleborgs län, se Per Orgård
Per Persson (artist) (född 1963), sångare i gruppen Perssons Pack
Per Persson (arkitekt) (1913-1977)

Se även
 Petrus Petri